Dientenbach ist ein geographischer Name

 Dientenbach (Dienten am Hochkönig), Katastralgemeinde von Dienten am Hochkönig, Bezirk Zell am See, Salzburg
 Dientenbach (Salzach), linker Zufluss der Salzach vor Lend, Bezirk Zell am See, Salzburg

Siehe auch:
 Dietenbach